Le terme Partie carrée peut faire allusion à :
Une forme de sexualité de groupe ;
Plusieurs peintures représentant deux couples en train de déjeuner dehors, notamment La Partie carrée de Watteau ou La Partie carrée de Tissot. On utilise aussi le terme pour Le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet ;
 Partie carrée : un roman d'aventure de Théophile Gautier paru en 1851.